Evertsenstraat (Amersfoort)
 Evertsenstraat (Helmond)
 Evertsenstraat (IJmuiden), straat met de "Watertoren van Velsen"

 Jan Evertsenstraat (Amsterdam)